Osoby o tym nazwisku:
 Albrecht Tischbein – niemiecki inżynier
 Johann Heinrich Wilhelm Tischbein – niemiecki malarz